Grube Dorothea ist der Name mehrerer Bergwerke

 Grube Dorothea (auch Grube Dorothee oder Grube Dorothea Landeskrone) bei Clausthal-Zellerfeld in Niedersachsen
 Grube Dorothea (Freudenstadt) (auch Dorothea-Grube) bei Freudenstadt in Baden-Württemberg
 Grube Dorothea (Fuchshofen) bei Fuchshofen in Rheinland-Pfalz
 Himmlisch Heer Fundgrube Dorothea (auch Dorothea-Stolln) bei Annaberg-Buchholz in Sachsen
 Dorothea Fundgrube bei Breitenbrunn, Erzgeb.